Bielowice – wieś w województwie dolnośląskim, w powiecie legnickim, w gminie Krotoszyce
 Bielowice – wieś w województwie łódzkim, w powiecie opoczyńskim, w gminie Opoczno